RX J1856.5-3754 (также используют названия RX J185635-3754, RX J185635-375, и некоторые другие обозначения) — это ближайшая нейтронная звезда в созвездии Южной Короны. Предполагается, что она была образована взрывом сверхновой её звезды-компаньона около миллиона лет назад. Была открыта в 1992 году, и наблюдения в 1996 году подтвердили, что она — ближайшая к Земле обнаруженная нейтронная звезда. Изначально считалось, что расстояние до неё около 150—200 световых лет, но дальнейшие наблюдения с помощью обсерватории Чандра в 2002 году показали, что дистанция больше — около 400 световых лет. Звезда двигается со скоростью 108 км/с.

Объединив данные обсерватории Чандра и телескопа Хаббл, астрономы обнаружили, что RX J1856 излучает как твёрдое тело с температурой 700 000 градусов Цельсия и имеет диаметр около 4—8 км. Этот оценочный размер слишком мал, чтобы согласовываться со стандартной моделью нейтронной звезды, поэтому предполагалось, что она может быть кварковой звездой. Однако дальнейший анализ наблюдений Чандры и Хаббла показал, что температура на поверхности ниже, только 434 000 градусов и радиус больше, около 14 км. Таким образом, RX J1856.5-3754 исключена из списка кандидатов в кварковые звёзды.

RX J1856 — одна из «Великолепной семёрки», группы молодых нейтронных звёзд на расстоянии до 500 парсек от Земли.

Примечания 

Нейтронные звёзды